Muñoz steht für:

 Muñoz (Familienname), spanischer Familienname
 (1608) Muñoz, Asteroid des Hauptgürtels

geographische Objekte:
 Muñoz Point, Landspitze der Lemaire-Insel, Antarktika
 Muñoz-Gamero-Halbinsel in Chile
 Pedro Muñoz, Gemeinde in Ciudad Real, Spanien
 Science City of Muñoz, Stadt auf den Philippinen
 Villa Muñoz, Stadtviertel von Montevideo, Uruguay
 Villa Muñoz – Retiro, Stadtviertel von Montevideo, Uruguay